West Goshen – centro abitato della Pennsylvania (Stati Uniti)
West Goshen – centro abitato della California (Stati Uniti)